Прорыв:
 Прорыв — взламывание подготовленной оборонительной полосы, занятой войсками противника для последующего развития наступления.
 Прорыв — размывание водяного ограждения с разрушением (например, прорыв дамбы на реке Сейба).

Названия 
 «Прорыв» — мемориал, входящий в Зелёный пояс Славы, Ленинградская область.
 «Прорыв» — мемориал в Тацинском районе Ростовской области.
 «Прорыв» — мемориальный комплекс в Витебской области, в Ушачском районе.
 «Прорыв» — политическая партия в Приднестровье.
 «Прорыв» — проект Росатома, консолидирующий разработку ряда взаимосвязанных технологий и проектов, в частности, разработку реакторов на быстрых нейтронах БРЕСТ.
 «Прорыв» — международная операция по освобождению трёх серых китов из пакового льда в Море Бофорта вблизи мыса Барроу в штате Аляска в 1988 году.
 «Прорыв» — настольная игра.

Фильмы 
 «Прорыв» (1986) — реж. Дмитрий Светозаров.
 «Прорыв» (1991) — реж. Евгений Шерстобитов.
 «Прорыв» (2006) — реж. Виталий Лукин.
 «Прорыв» (2019) — реж. Роксанн Доусон.
 «Прорыв» или «Железный крест 2» (1979) — реж. Эндрю МакЛаглен.
 «Прорыв» — название второго фильма киноэпопеи «Освобождение» (1969).